Richard Trench kan syfta på bland andra:

* Richard Trench, 2:e earl av Clancarty (1767–1837), brittisk politiker och diplomat
 Richard Chenevix Trench (1807–1886), irländsk poet och kyrkoman